Здзехови́це () — населённые пункты в Польше.

 Здзеховице (Опольское воеводство) — село в Олесненском повяте Опольского воеводства.
 Здзеховице (Великопольское воеводство) — село в Сьрёдском повяте Великопольского воеводства.